Pál Budai ist der Name folgender Personen:

* Pál Budai (Boxer) (* 1925), ungarischer Boxer
 Pál Budai (Musiker) (1906–1944), ungarischer Komponist